Eliseo García Cantó (Archena, 15 de octubre de 1976) es maestro de Educación Primaria y profesor asociado de la Universidad de Murcia. ​Desde el 10 de febrero de 2021 es alcalde de Molina de Segura. Además, el 24 de junio de 2021 fue elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Molina de Segura.

Biografía 
Eliseo García terminó la diplomatura en Magisterio (Especialidad Educación Física) en 1997. En el año 2005 terminó la licenciatura en periodismo por la Universidad de Murcia, universidad en la que también finalizó sus estudios de licenciado en Publicidad y Relaciones públicas en el año 2007. Posteriormente, en el año 2009 concluyó la diplomatura de Magisterio (especialidad Lengua Extranjera: inglés) en la Universidad Pontificia de Salamanca. En el año 2011 se doctoró en Actividad física y salud por la Universidad de Murcia. Más tarde, en el año 2013 se graduó en Ciencias de la Actividad física y el deporte en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Ha ejercido la docencia en la Universidad de Murcia como profesor asociado desde el año 2012 hasta el 10 de febrero de 2021, contando con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y la dirección de 10 tesis doctorales. Comenzó de maestro de Educación física en el año 2000, trabajando en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2000-2003) y la Región de Murcia (2003-2021), siendo desde julio de 2018 hasta febrero de 2021 director del CEIP Nuestra Señora de Fátima de Molina de Segura.

Eliseo García Cantó ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al deporte, siendo fundador del Club Deportivo JUDESA y coordinador deportivo de dicho club durante 10 años. A su vez, fue fundador y secretario de la Asociación de docentes de Educación Física de Molina de Segura desde su fundación en el año 2011 hasta el año 2019.

Su trabajo con escolares en el programa "deporte en edad escolar" fue reconocido en los premios al mérito deportivo de la Región de Murcia celebrada en la capital de la Región en diciembre de 2012 con el galardón al CEIP Nuestra Señora de Fátima en la categoría ¨fomeno del deporte en edad escolar” .

El 1 de enero del año 2014 entró a formar parte del cuerpo técnico del juvenil de División de honor del Real Murcia Club de Fútbol como preparador físico hasta junio del 2015. Posteriormente, en la temporada 2017/2018 y 2018/2019 volvió al juvenil de división de honor del Ranero CF ejerciendo las funciones de preparador físico y segundo entrenador. En esa temporada 2018/2019 formó parte como preparador físico del club Estudiantes Murcia de la Tercera división desde el 7 de octubre hasta el 16 de diciembre de 2018.

A nivel de deporte base ha llevado equipos benjamines, alevines e infantiles de fútbol del Archena Atlético, Cotillas CF, EF San Miguel o el CF Huercalense. A eso se añade la preparación física de deportistas de balonmano y voleibol en el CD JUDESA.

Perfil Político 
En 2019 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura por el Partido Socialista Obrero Español, siéndole delegadas las competencias en Movilidad y Políticas para la formación e inserción laboral. El 10 de febrero de 2021 toma posesión como alcalde de Molina de Segura.

Referencias 

Alcaldes de España
Alcaldes de España del reinado de Felipe VI
Concejales del Ayuntamiento de Barcelona de la corporación 2019-2023
Políticos de España del siglo XXI
Españoles del siglo XXI